Az 1972–1973-as olasz labdarúgókupa volt az olasz kupa 26. kiírása. A győztes a kupa címvédője a Milan lett harmadszor.

Eredmények

Első forduló

1. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

2. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

3. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

4. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

5. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

6. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

7. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

Második forduló 
A fordulóban csatlakozó csapat: Milan (címvédő).

A csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

6. forduló

B csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

6. forduló

Döntő 

Összesítésben a Milan nyert, tizenegyesekkel 5–2-re.

Források
Az rsssf.com alapján

Olaszlabdarugokupa
Olaszlabdarugokupa
Olasz labdarúgókupa